

Botanique 
 Pomme de terre, tubercule comestible et plante herbacée de l'espèce Solanum tuberosum

 Pomme de terre-céleri, nom vernaculaire de Arracacia xanthorrhiza (Apiaceae)
 pomme de terre kafir, nom vernaculaire de Plectranthus esculentus (Lamiaceae)
 pomme de terre de Madagascar, nom vernaculaire de Plectranthus rotundifolius (Lamiaceae)

Culture 
 Butteuse à pommes de terre, machine agricole utilisée pour façonner des buttes parallèles dans les champs
 Code BBCH de la pomme de terre, stades de développement phénologiques
 Culture de la pomme de terre, production de tubercules comestibles pour la consommation et la transformation industrielle
 Parc de la pomme de terre, aire péruvienne autochtone et communautaire dédiée à la conservation des variétés andines indigènes
 Plant de pomme de terre, tubercule utilisé comme semence
 Planteuse de pommes de terre, machine agricole permettant d'ensemencer plusieurs rangs à la fois 
 Récolteuse de pommes de terre, machine agricole utilisée pour l'arrachage, le nettoyage et le chargement des tubercules dans une benne
 Semence véritable de pomme de terre, graines utilisées dans les semis de culture
 Stockage des pommes de terre, conservation des tubercules au meilleur niveau de qualité en fonction de leur utilisation ultérieure
 Tour à pommes de terre, technique de production alternative dite urbaine supposée offrir des rendements records sur de petites surfaces
 Tubérisation de la pomme de terre, phase de la croissance correspondant à la transformation de l'extrémité des stolons en tubercules

Dérivés 
 Distillerie de pommes de terre, production d'alcool destiné à la consommation, à la médecine, aux industries pharmaceutique et cosmétique
 Farine de pomme de terre, farine utilisée dans les aliments sans gluten
 Fécule de pomme de terre, amidon extrait des tubercules de pomme de terre
 Gélose dextrosée à la pomme de terre, milieu de culture microbiologique
 Inhibiteur de carboxypeptidase de pomme de terre, peptide inhibiteur de protéase
 Jus de pomme de terre, sous-produit de l'industrie de la féculerie
 Sirop de pomme de terre, sirop produit à partir de la fécule et constitué d'environ 40 % de glucose, 40 % de dextrine et 20 % d'eau

Économie 
 Liste d'entreprises du secteur de la pomme de terre
 Règles et usages du commerce intereuropéen des pommes de terre
 Secteur de la pomme de terre en Belgique
 Secteur de la pomme de terre au Canada
 Secteur de la pomme de terre en Chine
 Secteur de la pomme de terre en Corée du Nord
 Secteur de la pomme de terre en France
 Secteur de la pomme de terre au Pérou

Gastronomie 
 Beignet de pommes de terre, plat campagnard et montagnard de l'est de la France
 Cuisine de la pomme de terre, cuisine développée après la découverte du légume en Amérique par les explorateurs espagnols
 Galette de pommes de terre, préparation culinaire à base de pommes de terre frites à la poêle
 Gaufre de pommes de terre, pâte à base de tubercule râpé et cuit dans un gaufrier
 Liste de mets à base de pomme de terre, mets préparés dans les diverses cultures
 Pain de pommes de terre, pain incorporant de la pomme de terre à la farine
 Pâté aux pommes de terre, spécialité du Centre de la France, du Berry, du Bourbonnais, d'Auvergne et de Sologne
 Pomme de terre au four, résultat comestible de la cuisson à sec d'une pomme de terre
 Pomme de terre en robe des champs, pommes de terre cuites et servies avec leur peau
 Pomme de terre rissolée, type classique de préparation des pommes de terre coupées en morceaux, quartiers ou rondelles
 Pommes de terre à la lyonnaise, plat de la cuisine française
 Pommes de terre ridées des Canaries, mets traditionnel des îles Canaries
 Purée de pommes de terre, pommes de terre cuites écrasées et mélangées avec du beurre et du lait ou de l'eau
 Salade de pommes de terre, plat généralement servi en accompagnement du plat principal
 Saucisse aux pommes de terre, spécialité allemande, de la partie septentrionale de l'Alsace et en Moselle germanophone
 Scone de pommes de terre, variante du griddle scone populaire en Écosse et dans l'Île de Man

Généralités 
 Année internationale de la pomme de terre
 Aspects culturels de la pomme de terre
 Bibliographie sur la pomme de terre
 Liste des fêtes de la pomme de terre
 Liste des musées de la pomme de terre
 Noms de la pomme de terre

Histoire 
 Chronologie de la pomme de terre
 Histoire de la pomme de terre
 Histoire de la pomme de terre au Luxembourg
 Histoire de la pomme de terre dans les îles britanniques
 Histoire de la pomme de terre dans les pays germaniques
 Édit des pommes de terre, édit royal par lequel Frédéric II de Prusse ordonne à tous les officiers de contraindre ses sujets à cultiver la pomme de terre
 Émeutes des pommes de terre (Amsterdam), soulèvement populaire à la suite d'une pénurie alimentaire en 1917
 Émeutes des pommes de terre (Russie), mouvement de protestation de masse des paysans contre le servage
 Famine de la pomme de terre en Europe, crise alimentaire causée par le mildiou de la pomme de terre
 Famine de la pomme de terre dans les Highlands,  famine provoquée par le mildiou dans les années 1840 en Écosse 
 Mouvement des pommes de terre, initiative populaire née en 2012 en Grèce

Maladies 
 Charbon de la pomme de terre, maladie fongique originaire de la région andine de l'Amérique du Sud
 Dégénérescence de la pomme de terre, ancienne désignation des viroses
 Gangrène de la pomme de terre, ou pourriture phoméenne, maladie cryptogamique
 Liste de virus affectant la pomme de terre
 Maladies de la pomme de terre, maladies causées par divers agents pathogènes
 Maladies virales de la pomme de terre, virus infectant naturellement les cultures
 Mildiou de la pomme de terre, maladie cryptogamique causée par un oomycète de la famille des Pythiaceae
 Noircissement interne de la pomme de terre, désordre physiologique qui se manifeste par l'apparition de taches dans la chair des tubercules
 Pourriture brune de la pomme de terre, flétrissure bactérienne appelée aussi Pseudomonas
 Rouille commune de la pomme de terre, maladie cryptogamique causée par un champignon Basidiomycète
 Rouille péruvienne de la pomme de terre, maladie fongique causée par Aecidium cantense Arthur
 Virus A de la pomme de terre, phytovirus pathogène responsable de symptômes en mosaïque sur le feuillage
 Virus andin latent de la pomme de terre, phytovirus pathogène présent seulement en Amérique du Sud
 Virus de l'enroulement de la pomme de terre, phytovirus pathogène de la famille des Luteoviridae
 Virus de la fasciation de la pomme de terre, organisme nuisible à répartition cosmopolite
 Virus de la jaunisse nanisante de la pomme de terre, phytovirus pathogène présent uniquement en Amérique du Nord
 Virus de la marbrure de la pomme de terre des Andes, phytovirus pathogène présent dans les hauts plateaux andins
 Virus de la mosaïque aucuba de la pomme de terre,  phytovirus pathogène qui a besoin de la présence du virus Y comme virus assistant
 Virus de la mosaïque de la pomme de terre sauvage, phytovirus pathogène du groupe des Potyvirus
 Virus de la mosaïque jaune de la pomme de terre, virus phytopathogène rattachée au genre des Begomovirus
 Virus des anneaux noirs de la pomme de terre,  phytovirus pathogène rattaché au genre des Nepovirus
 Virus des nervures jaunes de la pomme de terre, phytovirus pathogène nuisible pour les cultures de certaines régions d'Amérique du Sud
 Virus du jaunissement de la pomme de terre,  phytovirus pathogène connu seulement en Amérique du Sud
 Virus latent de la pomme de terre, phytovirus pathogène isolé en 1992 sur des tubercules de 'Red LaSoda' importés du Nebraska
 Virus M de la pomme de terre, phytovirus pathogène transmis par des pucerons présent en Europe centrale et orientale
 Virus S de la pomme de terre, phytovirus pathogène sérologiquement apparenté au virus M
 Virus T de la pomme de terre, phytovirus pathogène du genre Tepovirus dont il est l'espèce type
 Virus U de la pomme de terre, virus pathogène du groupe des Nepovirus
 Virus V de la pomme de terre, phytovirus pathogène isolé en 1971 aux Pays-Bas et décrit comme une souche déviante du virus Y
 Virus X de la pomme de terre, phytovirus pathogène responsable de la mosaïque de la pomme de terre et l'un des plus importants
 Virus Y de la pomme de terre, phytovirus pathogène de la famille des Potyviridae et l'un des plus importants

Organismes 
 Association européenne pour la recherche sur la pomme de terre, organisation européenne privée créée en 1957 à Louvain en Belgique
 Banque de gènes de la pomme de terre, conservation ex situ des ressources génétiques des espèces cultivées et sauvages
 Centre de recherches sur la pomme de terre, l'un des dix-neuf centres de recherche fédéraux dépendants du ministère canadien de l'Agriculture
 Centre international de la pomme de terre, organisme fondé dans l'objectif d'obtenir le meilleur développement des capacités alimentaires de la pomme de terre
 Comité national interprofessionnel de la pomme de terre, organisation interprofessionnelle française regroupant les producteurs, les négociants et les distributeurs
 Consortium de séquençage du génome de la pomme de terre, consortium international
 Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, organisation professionnelle coordonnant l'activité des producteurs français
 Filière wallonne de la pomme de terre, association professionnelle de promotion et de valorisation fondée en 1993
 Groupement d'agriculteurs producteurs de pommes de terre pour l'industrie McCain, syndicat agricole français créé en 1997

Ravageurs 
 , divers insectes coléoptères
 Charançon andin de la pomme de terre, insectes coléoptères ravageurs des cultures des régions élevées des Andes
 Cicadelle de la pomme de terre, insecte hémiptère de la famille des Cicadellidae
 
 
 Nématode à kyste de la pomme de terre, vers ronds du genre Globodera vivant sur les racines des plantes et provoquant des retards de croissance
 Nématode blanc de la pomme de terre, nématode parasite des plantes
 Nématode de la pomme de terre, nématode parasite des plantes
 Nématode doré de la pomme de terre, nématode phytoparasite considéré comme parasite obligatoire
 Noctuelle de la pomme de terre, papillon nocturne dont la chenille est un ravageur polyphage commun en Europe
 Psylle de la pomme de terre, insecte de l'ordre des hémiptères originaire des régions du sud de l'Amérique du Nord
 Puceron des germes de la pomme de terre, petit insecte de l'ordre des hémiptères qui parasite diverses plantes cultivées
 Ravageurs de la pomme de terre, insectes à l'origine de dommages aux cultures
 Teigne de la pomme de terre, papillon dont la chenille est un ravageur des tubercules
 Teigne guatémaltèque de la pomme de terre, petit papillon dont la chenille est un ravageur des tubercules en culture ou en entreposage

Variétés 
 Base de données européenne des pommes de terre cultivées
 Liste de variétés de pommes de terre
 Liste des appellations protégées de pomme de terre
 Liste des pommes de terre labellisées « produit agroalimentaire traditionnel »
 Pomme de terre (au Canada), airelle rouge, sous-arbrisseau du genre Vaccinium ou gaulthérie couchée, petit arbuste de la famille des Ericaceae
 Pomme de terre à chair colorée, variété dont la chair présente une coloration allant du rouge clair au pourpre-violet foncé
 Pomme de terre-céleri, autre nom de l'arracacha, racine d'une plante de la famille des Apiaceae
 Pomme de terre de Breux, variétés cultivées dans e département de la Meuse 
 Pomme de terre de l'île de Ré, appellation d'origine contrôlée
 Pomme de terre de Madagascar, pomme de terre du Soudan, pomme de terre de Livingstone, pomme de terre d'Afrique, noms vernaculaires désignant Plectranthus  esculentus et Plectranthus rotundifolius, plantes tubéreuses africaines de la famille des Lamiaceae
 Pomme de terre de Merville, indication géographique protégée de 'Bintje' de la vallée de la Lys dans la région Nord-Pas-de-Calais
 Pomme de terre de Pertuis, production cultivée dans les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône
 Pomme de terre de primeur, pommes de terre commercialisées avant complète maturité
 Pomme de terre transgénique, variété dérivée d'une variété existante génétiquement modifiée par transgenèse
 Pommes de terre amères, variétés cultivées dans l'altiplano andin en Bolivie et au Pérou
 Pommes de terre de Chiloé, variétés cultivées traditionnellement par les populations appartenant à la culture Huilliche de l'île de Chiloé au sud du Chili
 Pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard, marque commerciale et indication géographique destinées à valoriser la production 
 Pommes de terre répertoriées dans l'Arche du goût, productions locales traditionnelles retenues par la fondation Slow Food
 Variété de pommes de terre

Autres 
 Éplucheuse à pommes de terre, machine utilisée dans les cuisines professionnelles et dans l'industrie agroalimentaire
 Étuveuse à pommes de terre, équipement agricole servant à cuire les pommes de terre fourragères destinées à l'alimentation des porcs
 Fourchette à pomme de terre, ustensile de cuisine permettant de saisir une pomme de terre en robe des champs afin de l'éplucher sans se brûler
 Râpe à pommes de terre, ustensile de la cuisine régionale des pays d'Europe centrale

Chanson 
 Pan, pan, pan, poireaux pomm' de terre, chanson de Boris Vian

Cinéma 
 L'Histoire merveilleuse de la pomme de terre, film d'animation danois d'Anders Sørensen

Humour 
 Canular de la pomme de terre Maggie Murphy, image représentant un agriculteur portant une pomme de terre géante diffusée dans tous les États-Unis

Hydrographie 
 Pomme de Terre (rivière, Minnesota), rivière de l'État du Minnesota
 Pomme de Terre (rivière, Missouri), rivière de l'État du  Missouri
 Lac Pomme de Terre, lac de l'État du Missouri

Jeu vidéo 
 Même les pommes de terre ont des yeux!,  jeu d'aventure textuelle de Froggy Software

Logique 
 Paradoxe de la pomme de terre, casse-tête montrant que l'on peut aboutir à une conclusion erronée en appliquant une règle de trois

Peinture 
 La Bataille des pommes de terre, tableau de Raoul Michau 
 La Récolte des pommes de terre, tableau de Jean-Francois Millet
 Les Mangeurs de pommes de terre, tableau de Vincent van Gogh

Voir aussi 
 :Catégorie:Pomme de terre